

Geografia
 Finlandia
 Sandhamn – nome in svedese di Santahamina, isola e distretto di Helsinki
 Svezia
 Sandhamn – località di Sandö, isola dell'arcipelago di Stoccolma, appartenente al comune di Värmdö (contea di Stoccolma, Svealand)
 Sandhamn – località del comune di Halmstad, nella contea di Halland (Götaland)
 Sandhamn – località del comune di Karlskrona, nella contea di Blekinge (Götaland)
 Sandhamn – località di Hallands Väderö, isola della Contea della Scania

Televisione
 Sandhamn – Reality-TV svedese trasmesso da TV3 nel 2010
 Omicidi a Sandhamn – serie televisiva svedese trasmessa da TV4

Trasporti
 HMS Sandhamn (V10) – motovedetta della Marina svedese
 M/S Sandhamn – nave della compagnia marittima svedese Waxholmsbolaget

Note